Мамедали Мехдиев (; ) — азербайджанский дзюдоист, выступающий в весовой категории до 90 кг, чемпион Азербайджана 2011 года, бронзовый призёр летней Универсиады 2013 года в Казани, обладатель Кубка Европы 2016 года в Праге, призёр ряда Гран-при по дзюдо и турнира Большого шлема 2014 года в Баку, бронзовый призёр чемпионата Европы 2016 года в Казани в командном зачёте. Член национальной сборной Азербайджана по дзюдо. В мировом рейтинге на май 2016 года — 25-й. Представлял Азербайджан на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В 2017 году стал победителем Игр исламской солидарности, проходивших в Баку.

На Европейских играх 2019 года Мехдиев взял бронзовую медаль, одолев в утешительных поединках спортсменов из Швейцарии и Нидерландов. Помимо этого Мехдиеву была вручена также бронзовая медаль чемпионата Европы, поскольку именно такой статус имели соревнования по дзюдо на Евроиграх в Минске.

В 2020 году на чемпионате Европы в ноябре в чешской столице, Мамедали смог завоевать бронзовую медаль в весовой категории до 90 кг. В полуфинале он уступил спортсмену из России Михалу Игольникову.

В начале 2022 года Мехдиев выиграл серебро на «Большом шлеме» в Париже, а затем отпраздновав победу на аналогичном старте в Тель-Авива. В марте этого жегода Мехдиев поднялся на вторую строчку мирового рейтинга. В мае этого же года Мехдиева стал бронзовым призёром чемпионата Европы, от лидера мирового рейтинга его отделяело уже всего 162 очка.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионы Азербайджана по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016  года